Форт-Шевченко:

 Форт-Шевченко — город в Мангистауской области Казахстана, на полуострове Мангышлак.
 Форт-Шевченко — аэропорт местных воздушных линий в Мангистауской области Казахстана.